Tarnoruda (ukrainisch und russisch ) ist der Name zweier benachbarter Dörfer in der Ukraine:

 Tarnoruda (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Tarnoruda (Wolotschysk), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk